Joseph Kergueris (1938-), personnalité politique française membre de l'UDF.
 Aimé Kergueris (1940-), personnalité politique française membre de l'UMP.